Pieni Ruissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Ruissaari (ö, lat 61,83, long 28,86), Södra Savolax, Nyslott, 
 Pieni Ruissaari (ö, lat 62,21, long 28,35), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar